Unity Hall (Jamaica), plaats in Saint James, Jamaica
Unity Hall (Chicago), historisch bouwwerk in Chicago
Unity Hall (Newport), historisch woonhuis in Newport, Hampshire, UK